Hlídací pes (též anglicky watchdog) má řadu významů:

 Hlídací pes, pes, který hlídá například nemovitost a štěká, aby upozornil majitele na přítomnost vetřelce
 Hlídací pes (obchod), program, který pro uživatele vyhledává například inzeráty či zboží o daných parametrech a zasílá uživateli výsledky
 HlídacíPes.org, český zpravodajský web Ústavu nezávislé žurnalistiky, který vznikl v roce 2014
 Watchdog, organizace, které jejichž cílem je sledovat korektnost a morální integritu politických činitelů, úřadů, státních organizací i firem v určitých otázkách
 Watch Dogs, počítačová hra
 Watchdog timer, zařízení, které nachází chyby a iniciuje opravné kroky